Тетраподомо́рфы  — клада челюстноротых из группы рипидистий (Rhipidistia), которой некоторые систематики придают ранг подкласса. Включает надкласс четвероногих (Tetrapoda), а также ряд вымерших лопастепёрых рыб, более близких к наземным позвоночным, чем к двоякодышащим.

Ископаемые остатки первых тетраподоморф известны с девонского периода (остатки Tungsenia paradoxa датированы пражским веком).

Классификация 

Клада Tetrapodomorpha была введена  в 1991 году как подгруппа рипидистий, которую он противопоставлял Dipnomorpha (дипноморфы). К первому таксону Альберг отнёс четвероногих и их вымерших родственников — переходные формы от лопастепёрых рыб к наземным позвоночным; ко второму — двоякодышащих и их вымерших родственников (таких как поролепообразные).

Ряд авторов, таких как , считает, что четвероногими (клада Tetrapoda) могут считаться только потомки ближайшего общего предка современных земноводных и амниот. В таком случае некоторые ранние таксоны с тетраподной конечностью, например, акантостега и тулерпетон, оказываются вне клады четвероногих. По предложению Лорина, такие таксоны могут быть включены вместе с четвероногими в кладу Stegocephali (стегоцефалы). Данная классификация рекомендуется томом Phylonyms (2020), с выходом которого в силу вступил «».

Эволюционные отношения в кладе можно проиллюстрировать следующей кладограммой:

Отдельные представители 
 † Ventastega curonica — описана по окаменелому черепу, плечевым суставам и части таза, находки были сделаны в Латвии. Возраст костей составляет около 365 миллионов лет.

Примечания

Источники

Литература

Комментарии 

Таксоны позвоночных